Тейлор Кинни (; род. , Ланкастер) — американский актёр немецкого происхождения и модель. Наиболее известен по роли лейтенанта Келли Северайда в сериале «Пожарные Чикаго».

Биография 
Тейлор Кинни родился 15 июля 1981 года в городе Ланкастер, штат Пенсильвания. Тейлор вырос в Нэффсвилле вместе с тремя братьями: Адамом, Райаном (умер в 2008 году) и Трентом. Они воспитывались матерью-одиночкой швейцарско-немецкого происхождения Памелой Хейслер Кинни, которая работала стоматологом. Их отец имеет ирландские корни.

В 2000 году Тейлор окончил среднюю школу Ланкастер Меннонит, а позже — университет Западной Вирджинии.

Дебютировал на телевидении в 2006 году в сериале «Дом моды». Появлялся на страницах журналов «OK!», «Glamour», «Cosmopolitan», «Vogue». В 2011 году снялся в клипе Леди Гаги «Yoü and I».

С 2012 года играет лейтенанта Келли Северайда в сериале «Пожарные Чикаго», а также периодически появляется в спин-оффах «Полиция Чикаго», «Медики Чикаго» и «Правосудие Чикаго».

В 2015 и 2017 году был номинирован на премию «People’s Choice Awards» в категории «Любимый драматический актёр телевидения».

Личная жизнь 
С июля 2011 года Тейлор встречался с певицей Леди Гагой. 14 февраля 2015 года, в День святого Валентина, актёр сделал своей возлюбленной официальное предложение руки и сердца, на которое певица ответила положительно. 20 июля 2016 года Тейлор и Леди Гага расстались.

Тейлор любит заниматься серфингом и кататься на мотоцикле.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Выпускники Университета Западной Виргинии